15 cm sFH 02, полное наименование 15 cm schwere Feldhaubitze 1902 () — германская тяжёлая гаубица времён Первой мировой войны, разработанная в 1902 году и заступившая на службу в 1903 году.

Краткое описание 
Это орудие германской армии стало первым, в котором использовалась современная система отдачи. Как минимум 416 таких гаубиц были в распоряжении Германии в начале войны. Несомненным плюсом гаубицы sFH 02 служили плотность огня и мобильность: на ранних этапах Первой мировой войны благодаря этим гаубицам немцы обеспечили себе успех на полях сражений в Бельгии и Франции. В армиях Франции и Великобритании подобных гаубиц средней дальности не было.

Похожие орудия 
  15 cm schwere Feldhaubitze M 94
  BL 6 inch 30 cwt howitzer
  6-дюймовая полевая гаубица M1908

Примечания

Литература 
 General Sir Martin Farndale, History of the Royal Regiment of Artillery. Western Front 1914–1918. The Royal Artillery Institution, 1986. ISBN 1-870114-00-0.
 Jäger, Herbert. German Artillery of World War One. Ramsbury, Marlborough, Wiltshire: Crowood Press, 2001. ISBN 1-86126-403-8.

Ссылки 

 Lovett Artillery Collection
 sFH 02 on Landships
 List and pictures of World War I surviving 15cm sFH 02 howitzers

Артиллерия калибра 150 мм
Гаубицы
sFH 02
Появились в 1902 году в Германии